Schiaffino puede hacer referencia a:

Eduardo Schiaffino, pintor argentino.   
Eduardo Schiaffino, militar argentino.
Francesco Maria Schiaffino, escultor italiano. 
Juan Alberto Schiaffino, futbolista uruguayo, más conocido como Pepe Schiaffino.
Placido Maria Schiaffino, cardenal y obispo italiano.
Raúl Schiaffino, futbolista uruguayo. 
Rosanna Schiaffino, actriz italiana.
Pedro Miguel Schiaffano, chef peruano.